Аннессе́-е-Больє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 100 км на схід від Бордо, 10 км на захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 544 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1322,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Аннессе-е-Больє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Аннессе-е-Больє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь